Liste der Baudenkmale in Falkenberg oder Liste der Baudenkmäler in Falkenberg steht für:

 Liste der Baudenkmale in Falkenberg (Mark), Gemeinde Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Falkenberg/Elster, Gemeinde Falkenberg/Elster, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Liste der Baudenkmäler in Falkenberg (Oberpfalz), Gemeinde Falkenberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Liste der Baudenkmäler in Falkenberg (Niederbayern), Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern